Alpentragödie steht für:

 Alpentragödie (Roman), Roman von Richard Voß (1919)
 Alpentragödie (1920), österreichischer Stummfilm von Emil Leyde 
 Alpentragödie (1927), deutscher Stummfilm von Robert Land